Manser est un nom de famille porté notamment par :

  (1937–2011), auteur et peintre suisse
 Bruno Manser (1954-), militant écologiste suisse
 Franz Manser (1861-1943)
  (1866–1950), philosophe suisse et théologue catholique
 Hans Manser (1934-1998)
 Johann Anton Pelagius Manser (1767-1819)
 Josef Manser (1929-2007)
  (1929-2001), acteur australien
 Nathalie Manser (1970-), une musicienne et violoncelliste vaudoise.
  (1969-), joueuse australienne de volley-ball et de volley-ball de plage
  (1973-) cycliste sud-africain 
  (1880–1955), joueur britannique de cricket
  (1960-), entrepreneurs suisse

Notes et références 

Homonymie de patronyme